The Vagabond – cortometraggio del 1907 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Vagabond – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
 The Vagabond – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Lloyd
 Il vagabondo (The Vagabond) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin